|-
| 89301 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89302 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89303 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89304 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89305 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89306 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89307 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89308 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89309 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89310 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89311 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89312 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89313 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89314 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89315 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89316 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89317 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89318 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89319 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89320 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89321 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89322 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89323 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89324 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89325 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89326 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89327 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89328 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89329 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89330 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89331 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89332 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89333 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89334 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89335 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89336 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89337 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89338 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89339 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89340 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89341 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89342 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89343 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89344 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89345 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89346 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89347 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89348 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89349 - || || 11 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89350 - || || 11 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 89351 - || || 8 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89352 - || || 8 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89353 - || || 14 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89354 - || || 14 de novembre, 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 89355 - || || 15 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 89356 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89357 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89358 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89359 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89360 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89361 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89362 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89363 - || || 10 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 89364 - || || 13 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 89365 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89366 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89367 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89368 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89369 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89370 - || || 13 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89371 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89372 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89373 - || || 14 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 89374 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89375 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89376 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89377 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89378 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89379 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89380 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89381 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89382 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89383 - || || 15 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89384 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89385 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89386 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89387 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89388 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89389 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89390 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89391 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89392 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89393 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89394 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89395 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89396 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89397 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89398 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89399 - || || 12 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 89400 - || 2001 WB || 16 de novembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
9